Paul Bertrand peut désigner :

 Paul Bertrand, dit Saint-Arnaud, (1661-1739), né à Verneuil, ancêtre des familles Saint-Arnaud en Amérique du Nord ;
 Paul Bertrand (1870-), architecte français ;
 Paul Bertrand (1879-1944), botaniste français ; 
 Paul Bertrand (1873-1953), musicologue, éditeur de la maison d'édition musicale Heugel ; 
 Paul Bertrand (1903-1978), artiste dramatique français ; 
 Paul Bertrand (1915-1994), chef décorateur français ;
 Paul Bertrand (1925-2022), évêque catholique français ;
 Paul Bertrand (1967-), historien belge ;
 Paul Charles Bertrand (1847-1936), député de la Marne.

Notes et références

Notes

Références